Francisco Gomes da Silva, dito o Chalaça - político e confidente do primeiro Imperador do Brasil;
 Francisco Gomes da Silva (filho) – filho do anterior, militar brasileiro;
 Francisco Gomes da Silva - jornalista português.
 Francisco Gomes da Silva - político português.

Desambiguações de antropônimos